Magimaster es un personaje de ficción que aparece en alguna de las secuelas del videojuego Final Fantasy. Es un enemigo similar a un humano pero no lo es. Sus características son: Alto, su brazo izquierdo esta remplazado por una espada, pantalones celeste chaqueta azul, su rostro es azul y cabello amarillo que solo se puede vencer en el Lv.50 o Lv.70 ya que Artema hace entre 7000 y 8000 Magimaster tiene una copia similar que se llama Number. 028 solo se encuentra en el Centro de Desmantelación Magitek y Magimaster se encuentra en La Torre De Fanáticos en el último piso de la Torre se encuentra en un centro de rocas o montañas,otros la llaman Torre De Fábrica.

Dicen que se derrota con Berserker o volviéndolo invisible y luego usando Zona - X.

MagiMaster
	
Situación: Torre De Fanáticos
	Nivel:	68	EXP:	0	Ataque:	250	Ataque mágico:	100
VIT:	50000	GP:	90	Defensa:	100	Defensa mágica:	25
PM:	0	Velocidad:	1	Evasión:	0	Evasión mágica:	0
Elemental:	Ninguno	 Debilidad :	Ninguno
Objetos Arrojados: Megalixir
Objetos Robados: Elixir, OrbeCristal.

El ataque que normalmente usa es un escudo que le protege de los elementos y absorbe energía, cuando es derrotado usa Ultima.

A éste enemigo solo se encuentra en Final Fantasy VI.

Personajes de Final Fantasy